Slurm est une boisson gazeuse fictive de la série télévisée Futurama. 

La fabrication de la boisson Slurm vient surtout de la planète Vormelia, et est l'une des boissons gazeuse la plus populaire de la Terre. C'est aussi la boisson préférée de Fry et Bender. Elle est fabriquée à partir des déjections de la reine Slurm, dans une fabrique étant une référence évidente à Charlie et la Chocolaterie.

Sa première apparition est l'épisode Buvez du Slurm (Fry and the Slurm Factory).

En dehors de Futurama, Slurm apparaît dans Logorama, court-métrage d'animation ayant reçu un Oscar en 2010.

Article connexe 
 Liste d'aliments, de boissons et de substances de fiction

Futurama
Marque de fiction

en:Fry and the Slurm Factory#Slurm
nl:Lijst van producten uit Futurama#Slurm
ru:Слёрм